Guillaume Roméro alias Linflas est un illustrateur français spécialisé dans les livres-jeux, il est détenteur du Mini-Yaz d'or 2013 et Yaztromo de bronze 2014.

Principales publications 
 2008 - Les Sabres d'Asguenn, écrit par Emmanuel Quaireau
 2013 - Le Temple du Dieu Néant, écrit par Frédéric Bouix, prix Mini-Yaz d'or 2013 (réédition en 2014).
 2014 - La Malédiction des Baskerville, écrit par Gauthier Wendling, prix Yaztromo de bronze 2014.
 2018 - Du sang sous les vignes, écrit par Emmanuel Quaireau

Distinctions 
 Mini-Yaz d'or 2013
 Yaztromo de bronze 2014

Sources et références

Annexes

Bibliographie 

 Guillaume Roméro sur LDVELH (Livre dont vous êtes le héros)
 Linflas sur Deviant-Art

Liens externes 

 Site personnel de Linflas

Lauréat du Mini-Yaz
Lauréat du prix Yaztromo
Illustrateur de livre-jeu
Illustrateur français du XXIe siècle